Erik Karlsson (fotbollsspelare) kan syfta på: 

 Erik "Keller" Karlsson, fotbollsspelare i Degerfors
 Erik "Prosten" Karlsson, fotbollsspelare i AIK